

Sigle 
 Glavnoe razvedyvatel'noe upravlenie – servizio segreto russo

Astronomia 
 Gru – costellazione

Codici 
 GRU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Guarulhos di San Paolo (Brasile)
 gru – codice ISO 639-3 della lingua kistane

Mineralogia 
 Gru – abbreviazione di grunerite

Zoologia 
 Gru – uccello dell'ordine dei Gruiformi

Altro 
 Gru – attrezzatura di carico e scarico
 Gru – figura araldica
 Gru – il protagonista di Cattivissimo me
 Gru – Gestione delle Risorse Umane

Note

Altri progetti